Антон Буттіджедж — 2-й президент Мальти,
Піт Буттіджедж — американський політик.